Waizenbach bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Waizenbach, ca. 6,5 km langer Zufluss der Fränkischen Saale in Unterfranken, Bayern
 Waizenbach (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Waizenbach (Wartmannsroth), Ortsteil der Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern